Гудачек () — словацьке прізвище. Відомі носії:

 Лібор Гудачек (1990) — словацький хокеїст.
 Юліус Гудачек (1988) — словацький хокеїст.

Словацькі прізвища